Swinarski  (forma żeńska: Swinarska; liczba mnoga: Swinarsky) –  polskie nazwisko i wariant pisowni nazwiska Świniarski, utworzone sufiksem -ski od nazwy miejscowej Świniary, dawniej też Świnary.

Osoby noszące nazwisko 
 Adam Swinarski – cześnik kaliski w latach 1618–1626;
 Antoni Swinarski (1910–1985) – polski chemik;
 Artur Maria Swinarski (1900–1965) – polski poeta, satyryk, dramatopisarz, plastyk;
 Czesław Swinarski (1886–1940) – sierżant Wojska Polskiego i komisarz Policji Państwowej;
 Henryk Swinarski (1931) – polski rzemieślnik i działacz polityczny;
 Konrad Swinarski (1929–1975) – polski reżyser teatralny, telewizyjny, filmowy i operowy, inscenizator i scenograf;
 Konstancja Swinarska (1892–1982) – polska pedagog, geograf, założycielka i organizatorka;
 Maria Swinarska (1880–1962) – polska nauczycielka;
 Mikołaj Swinarski (zm. 1773) – podczaszy kaliski w latach 1756–1773.

Przypisy 

Polskie nazwiska